Чемпионат Италии по футболу 1907 года — десятый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с 13 января по 27 апреля. В чемпионате приняло участие шесть команд. В третий раз чемпионом стал футбольный клуб «Милан», завоевав этот титул второй год подряд. Формат первенства остался прежним: после региональных отборочных матчей победители географических зон Италии разыграли титул чемпиона друг с другом в мини-турнире. Впервые в чемпионате принял участие футбольный клуб «Торино».

Клубы-участники

Лигурия 
  Дженоа
  Андреа Дориа

Ломбардия 
  Милан
  Миланезе

Пьемонт 
  Торино
  Ювентус

Ход турнира

Отборочный региональный тур

Лигурия

Пьемонт

Ломбардия

Финальный турнир

Итоговая таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1907 году
1907
1907 год в Италии